François Borne, né le 11 octobre 1968 à Lille, est un musicien, auteur, compositeur, interprète français évoluant dans plusieurs univers musicaux, notamment  folk, pop et new wave.

Biographie 

François Borne débute dans les années 80 en tant que bassiste et chanteur dans différentes formations new wave/post punk.

Fan d'artistes aussi différents musicalement que Frank Tovey (Fad Gadget), Donovan Leitch, David Bowie, Tom Jobim ou John Cale, il reste ouvert à beaucoup d'horizons musicaux.

Il se met à la guitare en autodidacte vers 1988 pour accompagner ses textes et sa voix. Influencé par la musique rock, pop et folk, il écrit ses textes principalement en anglais. Il reste fidèle à une certaine idée de la chanson pop/folk anglo-saxonne et française .

Il a eu notamment l'honneur d'ouvrir le show pour Noir Désir à Bruxelles, Pierre Benssussan à Lille et Johan Asherton à Paris.

Entre 1996 et 2000 il sera accompagné par Charles Duytschaever à la batterie et de Michel Borla à la basse fretless et aux choeurs.

En 1993, il fonde avec son ami Jef Aérosol le duo Folk/Pop Open Road. Après sept ans d'activité, plusieurs albums et une centaine de concert le duo se sépare en 2000, puis se retrouve en 2017. Le duo se mute quatuor en intégrant French Béhar à la batterie et Kelu Abstract à la basse. Le groupe poursuit sa route aujourd'hui encore .  

En 2018, il fonde le trio post punk / dark wave Ultranova dans lequel il prend la basse et le chant et est accompagné de Matthieu Démarré aux synthétiseurs et à la programmation et Jérôme Delavenne à la guitare électrique. Le trio est toujours en activité.

Depuis 2020, il se concentre sur son projet solo aux influences synth pop et new wave Warp Music Community et sort en totale autoproduction l'album vinyle Warp Music en novembre 2022.

Discographie en solo

François Borne 
1996 : Vol.1 (démo - 6 titres)
1999 : Skin & Bones (démo - 8 titres)
2000 : Lunatiques (CD- EP 5 titres) auquel participent Michel Borla, Charles Duytschaever et Jean-Bernard Hoste.
2004 : Try me (4 titres)
2020 : In the subway (single)
2022 : Song for today (single)

Warp Music Community 

 2022 : Warp Music (LP vinyle - 7 titres)

Discographie en groupe

Open Road (duo - François Borne et Jef Aérosol ) 

 1994 : Crossways (K7 démo - 8 titres)

 1995 : Lagadjar (CD - 4 titres)
 1996 : Morrigan's Dream (CD - 14 titres)
 1999 : Peregrinations (CD - 13 titres)

Open Road (groupe) 

 2021 : A Thousand Tomorrows (CD - 4 titres)

Ultranova 

 2019 : Eponymous (démo - 4 titres)

Participations 

 2000 : Dulcimer sur "P. r. b. Ii (Stone Lady and the Angel)" issu de l'album de Johan Asherton "Trystero’s Empire".

Notes et références

Lien externe 

Auteur-compositeur-interprète francophone
Naissance à Lille
Naissance en octobre 1968